Los Hernández kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Hernández, Guanajuato, ort, Salamanca, 
 Los Hernández, San Luis Potosí, ort, Mexquitic de Carmona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar